Federico Casimiro del Palatinado-Zweibrücken-Landsberg (Dos Puentes, 10 de junio de 1585 - Castillo de Montfort, Montigny-Montfort, 30 de septiembre de 1645) fue un noble alemán, conde palatino y duque del Palatinado-Zweibrücken-Landsberg.

Vida 
Fue  el segundo hijo varón de del duque Juan I del Palatinado-Zweibrücken y de Magdalena de Cléveris, hija del duque Guillermo V el Rico de Jülich, Cléveris y Berg y de la archiduquesa austriaca María de Habsburgo. Fue el fundador de la línea Palatinado-Zweibrücken-Landsberg.

Cuando en 1604 murió su padre, subió al poder su hermano mayor Juan, en el Ducado de Palatinado-Zweibrücken, su padre le otorgó a su hermano, Federico Casimiro, las tierras de su castillo de Landsberg (Obermoschel) y de Kleeburg.

Federico Casimiro, comenzó la reconstrucción de su palacio residencial. La Guerra de los treinta años le dio al lugar una agitada historia: 1620 ocupado y saqueado por España, 1631 por Suecia y en 1635 por tropas croatas imperiales. Durante ese tiempo la Familia huyó al Castillo de Montfort en Montigny-Montfort, de Borgoña. La esposa de Federico Casimiro, Emilia, lo había recibido de su padre, y permaneció en el cuando enviduó.

Federico Casimiro fue sepultado en la iglesia de Alejandro de Zweibrücken.

Matrimonio y descendencia 
El 4 de julio de 1616 se casó con Emilia Segunda Antuerpiense de Orange-Nassau (1581-1657), hija del estatúder Guillermo I el Taciturno, y de Carlota de Borbón; de esta unión nacieron:

 Federico (1617).
 Federico Luis (27 de octubre de 1619 - 11 de abril de 1681), sucesor de su padre y casado con Juliana Magdalena (1621-1672), hija de Juan II del Palatinado-Zweibrücken;
 Carlos Enrique (1622-1623).

Referencias

Enlaces externos

Ancestros 

Nobles de Alemania del siglo XVI
Nobles de Alemania del siglo XVII
Casa de Palatinado-Zweibrücken